

Partidos 

AL: Alternative Liste
ALW: Alternative Liste Wien
DFP/WFO: Demokratische Fortschrittliche Partei/Wahlgemeinschaft Franz Olah
DP: Demokratische Partei
FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs
GA: Grüne Alternative
GABL: Grün-Alternative Bürgerliste
GAL: Grün-Alternative Liste
Grüne: Os Verdes - Alternativa Verde
GV: Die Grünen Vorarlbergs
KEL: Kärntner Einheitsliste/Koroška Enotna Lista
KPÖ: Partido Comunista da Áustria
LAT: Liste für ein anderes Tirol
LiF: Foro Liberal
ÖVP: Partido Popular Austríaco
SPÖ: Partido Social-Democrata da Áustria
VGÖ: Vereinte Grüne Österreichs
V-h: Vau-heute (Vorarlberg-heute) 
WdU: Wahlpartei der Unabhängigen: Wahlergebnisse bis 1955 bei der FPÖ

Resultados nos Landes

Landtag em Burgenland

% dos votos totais

Assentos

Landtag na Caríntia

% dos votos totais 

1 1945: adicional: DP: 3,3 %
2 1975: adicional: KEL: 2,0 %
3 1994: adicional: LiF: 2,6 %

Assentos 

1 1945: adicional: DP: 1 assento

Landtag na Baixa Áustria

% dos votos totais

Assentos 

1 1993: adicional: LiF: 3 assentos

Landtag na Alta Áustria

% dos votos totais 

1 1985: adicional: VGÖ: 2,2 %
2 1991: adicional: GAL: 3,1 %, VGÖ: 2,6 %
3 1997: adicional: LiF: 2,1 %
4 2009: adicional: BZÖ: 2,8 %

Assentos

Landtag em Salzburgo

% dos votos totais 

1 Os Verdes/Grüne: 1984: GABL (AL, BL e VGÖ)
2 1994: adicional: LiF: 5,8 %
3 1999: adicional: LiF: 3,7 %
4 2009: adicional: BZÖ: 3,7 %

Assentos 

1 1945: adicional: KPÖ: 1 assento

Landtag na Estíria

% dos votos totais 

1 Os Verdes: 1986: VGÖ-AL
2 1995: adicional: LiF: 3,8 %

Assentos 

1 Os Verdes: 1986: VGÖ-AL
2 1995: adicional: LiF: 2 assentos

Landtag em Tirol

% dos votos totais 

1 1945: adicional: KPÖ: 2,2 %
2 1994: adicional: LiF: 3,4 %, LAT: 2,9 %
3 1999: adicional: LiF: 3,2 %

Assentos

Landtag em Vorarlberg

% dos votos totais 

1 Os Verdes: 1984: AL/VGÖ, 1989 e 1994: GA
2 1989: adicional: GV: 4,9 %
3 1994: adicional: LiF: 3,5 %
4 1999: adicional: LiF: 3,4 %, V-h: 2,3 %
5 2004: adicional: V-h: 2,1 %

Assentos 

1 Os Verdes: 1984: AL/VGÖ, 1989 e 1994: GA

Gemeinderat em Viena

% dos votos totais 

1 Os Verdes: 1983: ALW
2 1969: adicional: DFP/WFO: 5,2 %
3 1996: adicional: LiF: 8,0 %
4 2001: adicional: LiF: 3,4 %

Assentos 

1 1969: adicional: DFP/WFO: 3 assentos
2 1996: adicional: LiF: 6 assentos

Todos Assentos nos Landtages 

1 1992: gleiche Anzahl der Mandate bei der ÖVP und der SPÖ
2 1993: gleiche Anzahl der Mandate bei der ÖVP und der SPÖ

Parteien, die in mindestens drei Landesparlamenten vertreten sind oder waren 

Der Stichtag ist jeweils der 1. Januar eines jeden Jahres.

Die besten Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien

ÖVP

SPÖ

FPÖ

Grüne

Die besten Wahlergebnisse der übrigen Parteien

Die schlechtesten Wahlergebnisse der ÖVP und der SPÖ

ÖVP

SPÖ

Zusammengefasste Sitzverteilung aller überregionalen Parlamente 

Die Liste gibt die Sitzverteilung bei allen überregionalen Wahlen (Wahlen zum Europäischen Parlament ab 1996, Nationalratswahlen und Landtagswahlen) zu dem jeweiligen Stichtag, bei dem es sich um den 1. Januar eines jeden Jahres handelt, wieder. Es werden nur die Parteien aufgeführt, die an einem Stichtag mindestens 1,95 % aller Sitze erhalten haben.

Política da Áustria
Eleições na Áustria
Listas de política
Resultados eleitorais regionais